Sgro est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
, stratège politique américain
 (1931-2019), homme politique australien de l'État de Victoria
 (né en 1949), mathématicien et neurologue américain
Judy Sgro (née en 1944), femme politique canadienne de l'Ontario

Homonymie de patronyme
Patronyme italien